Цитович — прізвище.

 Цитович Іван Павлович (1895—1980) — український поет, перекладач.
 Цитович Микола Мартініанович (1861—1919) — український правознавець, ректор Київського університету.
 Цитович Петро Павлович (1843—1913) — правознавець-цивіліст, професор Київського університету.
Прізвища
 Цитович Юзеф (1771—1846) — доктор філософії та теології, професор Полоцької єзуїтської академії.